John Sullivan (1740-1795) politico statunitense
John Lawrence Sullivan (1858-1918) pugile statunitense
John Lawrence Sullivan (1861-1933) presbitero irlandese
John Lawrence Sullivan (1899-1982) politico statunitense
John Sullivan (1966) tennista statunitense
William John Sullivan (1976) programmatore statunitense
John Sullivan (1985) giocatore di football americano statunitense